Na světě existovalo či existuje několik pátých republik:
 Pátá Jihokorejská republika (1979–1987)
 Pátá Nigerská republika (1999–2009)
 současná Filipínská republika od roku 1986
 současná Francie (Pátá Francouzská republika) od roku 1958
 současná Bolívarovská republika Venezuela od roku 1998